Spencer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Spencer Township (DeKalb County, Indiana)
 Spencer Township (Harrison County, Indiana)
 Spencer Township (Jennings County, Indiana)
 Spencer Township (Michigan)
 Spencer Township (Minnesota)
 Spencer Township (Douglas County, Missouri)
 Spencer Township (Pike County, Missouri)
 Spencer Township (Ralls County, Missouri)
 Spencer Township (Boyd County, Nebraska)
 Spencer Township (Ward County, North Dakota)
 Spencer Township (Allen County, Ohio)
 Spencer Township (Guernsey County, Ohio)
 Spencer Township (Lucas County, Ohio)
 Spencer Township (Medina County, Ohio)